

Personen en personages

Sport 
Brandt Snedeker (1980), Amerikaans golfer 
Christophe Brandt (1977), Belgisch wielrenner
Dorothea Brandt (1984), Duits zwemster
Ernie Brandts (1956), Nederlands voetbalcoach en oud-voetballer
Floor van den Brandt, (1990), Nederlands langebaanschaatsster
Fons Van Brandt (1927), Belgisch voetballer
François Brandt (1874-1949), Nederlands roeier en olympisch kampioen
Julian Brandt (1996), Duits voetballer
Robert Brandt (1982), Fins langebaanschaatser

Overige personen 
Bill Brandt (1904-1983), Britse fotograaf
Claudia Brandt, filmproducente en oprichtster van Accento Films
Elke Van den Brandt (1980), Belgisch politica
Enevold von Brandt, verlicht denker, vertrouweling van Johann Friedrich Struensee
Gerard Brandt (1626-1685), Nederlands toneelschrijver, dichter, (kerk)historicus en predikant
Heinrich Brandt (1886-1954), Duits wiskundige
J.H. Brandt, eigenaar en directeur van Surinaamse plantages, onder andere Fortuin (plantage)
Johann Friedrich von Brandt, Duits bioloog
Joke Brandt (1952), Nederlands bestuurder en topambtenaar
Joke van den Brandt (1937), Belgische letterkundige en kalligrafe
Józef Brandt (1841-1915), Pools kunstschilder
Karl Brandt (1904-1948), Duits arts en oorlogsmisdadiger (lijfarts van Hitler)
Kyle Brandt (1979), Amerikaans acteur
Louis Brandt, in 1848 grondlegger van een horlogewerkplaats, voorloper van Omega (horloge)
Michael Brandt (1968), Amerikaans scenarist en filmregisseur 
Mona (Story), pseudoniem van Loek Kessels-Brandt, Nederlands schrijfster
Roel Brandt (1940-2009), Nederlands archeoloog en bestuurder
Rudolf Brandt (1909-1948), Duits SS'er en nazi-ambtenaar
Rut Brandt (1920-2006), Noors verzetsstrijdster, echtgenote van Willy Brandt
Victor Brandt, basgitarist in Entombed, Khold en andere bands
Willem Brandt (1905-1981),  pseudoniem van Willem Simon Brand Klooster, een Nederlandse dichter, schrijver, journalist en vrijmetselaar
Willy Brandt (1913-1992), Duits politicus (o.a. bondskanselier)
Yoka Brandt, zie Joke Brandt

Personages 
Helga Brandt, personage uit James Bondfilm You Only Live Twice
Abel Brandt, personage uit SpangaS
Mike Brandt, personage uit de Nederlandse soapserie Goede tijden, slechte tijden
Bianca Bouwhuis (geboortenaam Brandt), personage uit de soap Goede tijden, slechte tijden, zus van Mike
William Brandt, personage in Mission: Impossible – Ghost Protocol, een film uit 2011
Erwin Brandt, Luftwaffe-majoor in Secret Army (Geheim Commando)

Locaties 
Brandt (Limburg), buurtschap in de gemeente Maasgouw
Brandt (South Dakota), plaats in Amerikaanse staat South Dakota
Nachtegalenpark#Den Brandt, een park met kasteel in Antwerpen, in de parkenreeks 'Nachtegalenpark'
Willy-Brandt-Platz (metrostation), metrostation in Frankfurt am Main
Willy Brandt-gebouw, behorend tot de Leopoldruimte, onderdak voor het Europees Parlement

Overige 
Brandt (automerk), Frans automerk
Egel van Brandt (Paraechinus hypomelas), zoogdier uit de familie van de egels
Brandt-Vonken, een tijdschrift, voorloper van Prikkels (tijdschrift)
Kabinet-Brandt I (1969-1972), regering van de Bondsrepubliek Duitsland
Kabinet-Brandt II (1972-1974), regering van de Bondsrepubliek Duitsland

Zie ook 
Brandt Corstius (doorverwijspagina)
Brand (doorverwijspagina)
Brant (doorverwijspagina)
Brants (doorverwijspagina)
Brandts (doorverwijspagina)